Хух-Хото:

 Хух-Хото — городской округ в Автономном районе Внутренняя Монголия (КНР).
 Хух-Хото Байта — гражданский аэропорт, расположенный в 14 километрах к востоку от города Хух-Хото, КНР.
 Хух-Хото Блэк Хорс — бывший профессиональный футбольный клуб из г. Хух-Хото, АРВМ, КНР.
 Хух-Хото Дунцзинь — китайский футбольный клуб из города Шэньян, провинция Ляонин.